Рангпур — может означать:

Места 
 Рангпур — город в Бангладеш.
 Рангпур — область в Бангладеш.
 Рангпур — округ в Бангладеш.
 Рангпур — исторический район в штате Гуджарат, Индия.

Прочее 
 Рангпур — фрукт.

См. также 
 Рангпур-Садар — подокруг в Бангладеш.